

Sport 
 Wereld Bridge Federatie (World Bridge Federation) - een bridgebond
 Worldwide Backgammon Federation - een backgammonbond
 World Badminton Federation - een voormalige badmintonbond
 Wassersportverein Buckau-Fermersleben - een watersportvereniging
 World Boxing Foundation - een boksbond
 World Boxing Federation - voorganger van de World Boxing Foundation
 Wereldbekerfinale - zie Wereldbeker (doorverwijspagina)

Overige 
 Waarborgfonds Motorverkeer (Nederland) - een Nederlands waarborgfonds voor verkeersslachtoffers
 Waarborgfonds Motorverkeer (Suriname) - een Surinames waarborgfonds voor verkeersslachtoffers
 Wet bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement - een Nederlandse wet
 World Bodypainting Festival
 World Banana Forum - een gespreksplatform van de FAO voor de productieketen van bananen
 World Baptist Fellowship - een fundamentalistische Baptistische organisatie
 World Business Forum - een jaarlijkse conferentie voor bedrijfsbestuurders
 Windows Biometric Framework - een onderdeel van Windows, een besturingssysteem voor computers
 Wissenschaftlicher Beirat Funk - een Oostenrijkse overheidsinstelling
 Wara - een taal in Burkina Faso met taalcode  wbf volgens ISO 639-3